Knowle kan syfta på:

Geografi

England
 Knowle, West Midlands – en ort i Solihull, West Midlands
 Knowle, Bristol – en ort i Bristol
 Knowle, Copplestone – en ort i Copplestone, Mid Devon, Devon
 Knowle, Cullompton – en ort i Cullompton, Mid Devon, Devon
 Knowle, East Devon – en ort i Budleigh Salterton, East Devon, Devon
 Knowle, Hampshire – en ort i Hampshire
 Knowle, North Devon – en ort i Braunton, North Devon, Devon
 Knowle, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire
 Knowle, Somerset – en ort i Somerset
 Knowle, Wiltshire – en ort i Wiltshire (distrikt), Wiltshire
 Knowle St. Giles – en ort och civil parish i Somerset
 Knowle Hill – en bergstopp i Rochdale, Greater Manchester
 Church Knowle – en ort och civil parish i Dorset
 Kirby Knowle – en ort och civil parish i North Yorkshire

Personer
 Julian Knowle (1974–), en österrikisk vänsterhänt professionell tennisspelare

Se även
 Knowles